Yuval Noah Harari, storico e saggista israeliano
 Guido Harari, fotografo e critico musicale italiano.
 Harari, gruppo etnico dell'Etiopia
 Lingua harari, lingua semitica parlata in Etiopia